Америчка певачица и текстописац Мери Џеј Блајџ започела је музичку каријеру као вокалиста за MC Fathera почетком деведесетих година. Блајџова је продала више од 50 милиона албума и преко 25 милиона синглова широм света. Издала је тринаест студијских албума, а осам има мулти платинумске сертификате широм света. Објавила је и 2 албума уживо, пет компилацијких албума и осамдесет и три сингла. Магазин Билборд прогласио је песму Блајџове под називом Be Without You за најбољу Р&Б/Хип-хоп песму свих времена. Амерички кабловски канал ВХ1 прогласио је Блајџову 80. најбољом уметницом свих времена. Певачица се нашла и на 100. месту певача свих времена часописа Ролинг стоун.

Блајџова је музичку каријеру започела објављивањем албума What's the 411 28. јула 1992. године за Uptown и MCA Records. Албум се нашао на 10. позицији америчке листе Билборд 200, а наредни њени албуми такое су увршћени међу десет најбољих албума на овом графикону. Међу најпопуларнијим песамам певачице налазе се Family Affair, Real Love, Not Gon' Cry и Be Without You. Тридесет и три сингла певачице нашли су се на врху листе Билборд хот 100, што је чини једном од најуспешнијих Р&Б музичарки у Сједињеним Државама и свету. За своје албуме добила је признања на великом броју музичких листа широм света. Албуми су награђени од Америчког удружења дискографских кућа.

Албуми

Студијски албуми

Компилације

Синглови

Као главни извођач

1990—1999

2000—2009

2010—

Као гостујући музичар

Остале песме

Гостовања на песмама

Саундтрек гостовања

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Мери Џеј Блајџ
Мери Џеј Блајџ
Мери Џеј Блајџ